Гулаев, Ахсарбек Казбекович
 Гулаев, Николай Дмитриевич